Альпак — тонкая плотная шёлковая ткань; на гладком матовом фоне — блестящий рисунок в виде цветов или геометрических фигур. Применяют как подкладочную и платьевую ткань. Имеет поверхностную плотность 90…100 г/м2;
 Альпак — вискозные и ацетатные нити, применяемые для выработки этого вида тканей.

См. также 
 Альпака

Ссылки 
 
 Российские торговые марки